est la formule brute de plusieurs isomères.

 Carbamide
 dulcine, numéro CAS 

 Phénylalanine
 4-amino-l-phénylalanine, numéro CAS 

 Acétanilide
 3'-amino-4'-méthoxy acétanilide, numéro CAS 

 Hydrazide
 2-éthoxy benzhydrazide, numéro CAS 

 Benzoate
 3,4-diaminobenzoate d'éthyle, numéro CAS 

 Pipérazine
 1-(2-furoyl) pipérazine, numéro CAS 

 Benzamide
 4-amino-n-(2-hydroxyéthyl) benzamide, numéro CAS